Hövels steht für:

 Hövels, eine Ortsgemeinde im Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Hövels Hausbrauerei, eine Brauerei aus Dortmund

Hövels ist der Familienname folgender Personen:

 Kenji Hövels (* 1993), deutscher Handballspieler
 Otto Hövels (1921–2014), deutscher Pädiater